Calvin Owens est un personnage de fiction de la série américaine Greek interprété par Paul James. 

Calvin fait partie des Omega Chi Delta (ΩΧΔ). Il va se lier très vite d'amitié avec Rusty à qui il révélera son secret. C'est un ancien joueur de hockey et il a failli devenir un professionnel. Il deviendra le confident d'Ashleigh (ZBZ) à qui il avouera son homosexualité après que celle-ci l'ait embrassé. Après qu'Asleigh ait révélé son secret aux Omegas Chi, son grand frère Evan (ΩΧΔ) n'hésitera pas a exclure un des leurs pour le protéger.

Personnage de Greek